Новаки́ та нова́чки — члени УПН, дівчата й хлопці переважно віком від 6 до 11 років.

Словаччина 
 Новаки — промислове місто в західній Словаччині, Тренчинський край, округ Прєвідза

Україна 
Села:
 Новаки — Житомирська область, Коростенський район
 Новаки — Полтавська область, Лубенський район
 Новаки — Рівненська область, Вараський район
 Новаки — Хмельницька область, Полонський район

Інше 
 Новаки — японський есмінець типу Kagero. Назва в перекладі з японської — «Сильний осінній вітер».